

Toponymes

Planes, commune d'Espagne située dans la Communauté valencienne.

Planès,  commune française, située dans le département des Pyrénées-Orientales.

Cinéma 
 Planes, film d'animation Walt Disney Pictures sorti en 2013.
 Planes 2, film d'animation sorti en 2014, suite du précédent.

Jeu vidéo 
 Planes, un jeu vidéo de simulation de vol.